La prueba puede referirse a:

 La prueba, concurso de televisión de Colombia;
 La prueba, obra de teatro escrita por David Auburn;
La prueba, novela corta escrita por César Aira;
 La prueba (The Recruit), película de 2003 dirigida por Roger Donaldson.
La prueba, película de 2006 dirigida por Judith Vélez.